Bande har flere betydninger:
 Bande - en gruppe af gode venner eller familie med identificerbare ledelse og intern organisation.
 Mafia
 Rand, kant, f.eks. billardbande eller rundt om banen i floorball
 Grimt sprog